Димитър Мокрянин или Мокранин или Димитри Арнаутинът е просветен деец от ранното Българско възраждане, от албански произход.

Биография 
Роден е в село Подкожани, разположено в планината Мокра, недалеко от Поградец, (днес в Албания), заради което носи прякора Мокрянин.

Започва работа като гръцки учител в Охрид при митрополит Калиник Преспански и Охридски и става негов любимец. Издига значително нивото на охридското училище. При него учат Христо Сапунджиев и Димитър Миладинов. По-късно изпада в немилост пред владиката, тъй като често го осмива за непристойното му поведение. Няколко години преди 1830 година е отстранен от централното охридско училище, където го замества Пульо Самарински, и се премества в месокастренското махаленско училище, отдето по-късно отива в град Кавая. В 1832 г. се връща в Охрид, но поради избухналата епидемия от холера, влизането в града е забранено и той се установява в охридското село Велестово, където умира от холера. Димитър Мокрянин е баща на митрополит Генадий Велешки.

Родословно дърво

Бележки 

Османски учители
Македонски албанци
Хора от община Поградец
Българи от албански произход